Степновский сельский совет () — входит в состав
Ямпольского района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Степное
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Степное 
 с. Майское 
 с. Феофиловка

Примечания